Jaume Amat de Palou i Pont (1753-1819), mercader, economista i pintor català.
 Jaume Amat i Bargués (1924-2003), dibuixant martorellenc.
 Jaume Amat i Costa (1840-1901), indià català, més conegut com a Santiago Amat.
 Jaume Amat i Duran (1970), jugador d'hoquei sobre herba barceloní.
 Jaume Amat i Murtra (1898-1975), futbolista català.
 Jaume Amat i Reyero (1957), síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya en 2011.
 Jaume Amat i Tarré (1507 - 1508), virrei de Sardenya.